YKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yankton (Dakota del Sud) (Stati Uniti)